Medviđa je naselje u  Zadarskoj Županiji  u Hrvatskoj. upravno pripada Benkovcu.

Zemljopisni položaj 
Nalazi se u središnjem dijelu Bukovice, na 44° 7' sjeverne zemljopisne širine i 15° 47' istočne zemljopisne dužine, na pola puta između Obrovca i Benkovca.

Upravna organizacija 
Upravno pripada Gradu Benkovcu. Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj pripadala je staroj općini Obrovac.

Povijest 
Poznato je kao mjesto nad kojim su Srbi počinili masovni ratni zločin za vrijeme četničke okupacije sela 9. veljače 1993. U selu je ubijeno 18 civila, a četvero još se vodi na popisu nestalih.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 140 stanovnika.

Dijelovi naselja

Bivši dijelovi naselja

Dijelovi su naselja koji su na različitim popisima stanovništva iskazivani samostalno, a koji se od 1. siječnja 1976. godine više službeno ne iskazuju:

Kultura 
 crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije
 crkva sv. Ivana - spomenik kulture, datira iz 12. stoljeća
 crkva svetog Ilije - starohrvatska crkva, nalazi se između Medviđe i Parčića

Izvori

Vanjske poveznice 
 Srce Bukovice - portal Medviđe (od 2007.)

Naselja u sastavu Općine Benkovac